Список аеропортів Литви, згрупований за типом і відсортований за розташуванням.

Аеропорти

Див. також 
 Транспорт Литви

Посилання 
 Civilines Aviacijos Administracija (Адміністрація цивільної авіації)
  – Коди IATA, коди ICAO та координати

Аеропорти
Литва
Аеропорти Литви